Алексей Петрович Бушмакин (а — 1 мая 1964 года) — участник Великой Отечественной войны, командир мотострелкового батальона 16-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского механизированного корпуса, 4-й танковой армии, 1-го Украинского фронта, гвардии подполковник.

Биография 
Алексей Петрович Бушмакин родился в деревне Сергеевка Чернушинского района Пермской области. После окончания школы окончил техникум судоходного механизированного транспорта (по другим данным — лесотехнический техникум). Работал по специальности.

В 1932 году Алексей Петрович был призван Красную Армию. По собственному желанию направлен в пограничные войска НКВД СССР, окончил военную школу пограничных войск, затем военное училище. А. П. Бушмакин командовал взводом в 82-й мотострелковой дивизии Забайкальского военного округа. Первое боевое крещение получил в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году. В 1939—1941 годах дивизия дислоцировалась на территории Монгольской Народной Республики (город Баян-Тумэн).

26 октября 1941 года 82-я мотострелковая дивизия переброшена на Западный фронт в состав 5-й армии, в дальнейшем преобразована в 3-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, а 23 июня 1943 года обращена на формирование 6-го гвардейского механизированного корпуса.

Летом 1943 года в Курской битве возле города Болхов батальон А. П. Бушмакина одним из первых форсировал реку Орс и успешно действовал в глубине вражеской обороны, что оказало решающее влияние на выполнение боевой задачи всей бригады.

Весной 1944 года при освобождении Правобережной Украины батальон Алексея Петровича Бушмакина стремительно ворвался в глубину вражеской обороны, обойдя город Каменец-Подольск с востока, чем содействовал его освобождению.

Во время Львовско-Сандомирской операции батальон А. П. Бушмакина показал высокую боевую доблесть, особенно при закреплении сандомирского плацдарма, где им было уничтожено до 20 танков противника.

В январе 1945 года во время Висло-Одерской операции батальон А. П. Бушмакина нанёс врагу несколько сильных ударов, в частности под Кельце и Лодзью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии майору Алексею Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В Берлинской операции с 16 апреля 1945 года батальон А. П. Бушмакина в составе 16-й гвардейской механизированной бригады участвует в окружении Берлина, затем в овладении городом Бранденбург и разгроме 12-й немецкой армии Венка.

В Пражской операции с 6 по 9 мая 1945 года А. П. Бушмакин, командуя батальоном, участвует в освобождении столицы Чехословакии — Праги. Особенно он отличился в бою в районе города Мост, где им было уничтожено до 20 вражеских орудий.

В 1949 году окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу. С 1953 года подполковник Алексей Петрович Бушмакин — в запасе.
 
Женат. Жена — Бушмакина Фаина Ивановна, участник Великой Отечественной войны, медработник. Дети — 5 сыновей: Виталий, Алексей, Юрий, Александр и Вячеслав. Алексей Алексеевич также офицер Советской Армии.

Работал в леспромхозе, затем на предприятиях города Перми, в последние годы жизни руководил Пермским ДОСААФ. Умер 1 мая 1964 года. Похоронен  города Перми.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (10.04.1945, № 6021)
 Орден Ленина (10.04.1945)
 Орден Красного Знамени (12.12.1941)
 Орден Красного Знамени (19.05.1945)
 Орден Богдана Хмельницкого 1 степени (07.10.1944)
 Орден Суворова 3 степени (18.05.1944)
 Орден Красной Звезды (15.08.1943)
 Орден Красной Звезды (06.11.1947)
 Медаль За боевые заслуги (03.11.1944)
 Медаль Медаль «За оборону Москвы» (01.05.1944)
 Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (09.05.1945)
 Медаль Медаль «За освобождение Праги» (09.06.1945)
 Медаль За взятие Берлина (09.06.1945)

Память 

 Именем А. П. Бушмакина названа улица в Перми, в микрорайоне Кислотные Дачи, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

 Именем А. П. Бушмакина названа улица в городе Чернушке.

 Бюст А. П. Бушмакина в числе 12 Героев Советского Союза и 2 Полных Кавалеров Ордена Славы, жителей Чернушинского района, установлен на Аллее Славы, открытой 9 мая 2010 года в городе Чернушка.

Источники 

 
 
 
 Олег Селянкин. Комбат: рассказ //Компас: сборник рассказов, стихов и очерков для детей среднего и старшего возраста / сост. Г. Солодовников. - Пермь: Пермское книжное издательство,1969. - С. 29 -39.

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)